Гитарный бой — самый известный приём игры на гитаре. Заключается в ударном звукоизвлечении (отсюда и название), резким, но скользящим ударом — по отдельным, рядом расположенным, струнам, либо по всем сразу. Существуют его усложнённые виды, например «испанский бой» («расгеадо», ), который разделяется на подвиды — «восходящий», «нисходящий», «кольцевой». Применяется для игры на гитаре во время исполнения танца фламенко, в отличие от классической игры на гитаре, щипок струны осуществляется внешней стороной пальцев (ногтями).

История названий ударной техники 
До 19 века подобные техники игры на гитаре иногда назывались баттуто () или голпеадо ().

Виды гитарных боев

«Четвёрка» 
Щипок струны вниз осуществляется большим пальцем, вверх — указательным. Повторяющихся ударных движений четыре: вниз - вверх - вниз с глушением - вверх.

«Шестёрка» 
Повторяющихся ударных движений шесть: вниз - вниз - вверх - вверх - вниз - вверх.

«Шестёрка с глушением» 
Повторяющихся ударных движений шесть: вниз - вниз с глушением - вверх - вверх - вниз с глушением - вверх.

«Восьмёрка» 
Повторяющихся ударных движений восемь, при этом возможны разнообразные варианты этого боя:
 с паузами между ударами по струнам;
 с чередованием ударов большим и указательным пальцем;
 игра с приглушкой (глушением) 
 и так далее.
Вариант1: вниз с паузой - вниз с паузой - вверх - вниз - вниз - вверх - вниз - вверх.
Вариант2: вниз с паузой - вниз с паузой - вверх - вверх - вниз - вниз - вниз - вверх. Вариант 3: вниз--вниз--вверх-вверх-вверх-вниз-вниз-вверх (--) - длинная пауза

«Испанский бой» или «расгеадо»

Восходящее расгеадо 
Исполняется в направлении от 6-й струны к 1-й. 
Гитарист собирает пальцы под кисть, кроме большого, и затем распускает «веер», проводя каждым пальцем по струнам и получая непрерывный поток звука.

Нисходящее расгеадо 
Исполняется от 1-й к 6-й струне. Суть этого приема в том, что раскрытый «веер» скользит в направлении от первой струны к шестой, начиная с мизинца и заканчивая указательным пальцем. Как и в восходящем расгеадо, должен получиться непрерывный поток звука.

Кольцевое расгеадо 
Это сочетание двух приемов: восходящего и нисходящего расгеадо.

См. также 
 Перебор

Примечание

Ссылки 
 Четвёрка
 Шестёрка
 Восьмёрка
 Испанский бой

Техники игры на гитаре